Rosanoff peut désigner : 

 Lillian Rosanoff Lieber (1886-1986), mathématicienne et auteure russo-américaine ;
  (1878-1943), psychiatre russo-américain ;
  (1874–1951), chimiste russo-américain ;
  (1896–1967), professeure russe de musique (violoncelle).